Majasari (Bukateja), een bestuurslaag in Indonesië
Majasari (Cibogo), een bestuurslaag in Indonesië
Majasari (Ligung), een bestuurslaag in Indonesië
Majasari (Pagentan), een bestuurslaag in Indonesië
Majasari (Prabumulih Selatan), een bestuurslaag in Indonesië
Majasari (Sliyeg), een bestuurslaag in Indonesië